Шпигун, жін. шпигунка — особа, що займається шпигунством

Книги 

 «Шпигун» — роман Джеймса Фенімора Купера 1821 року
 «Шпигун» — роман Клайва Касслера та Джастіна Скотта 2010 року
 «Шпигунка» — роман Пауло Коельйо 2016 року

Фільми 

 «Шпигун» — американський німий чорно-білий фільм 1914 року режисера Отіса Тернера за однойменним романом Джеймса Фенімора Купера
 «Шпигун» — російський пригодницький фільм 2012 року режисера Олексій Андріанов за книгою Бориса Акуніна «Шпигунський роман»
 «Шпигунка» — американський комедійний фільм з елементами бойовика 2015 року режисера і сценариста Пола Фіга
 «Шпигун» — французький телесеріал 2019 року режисера Гідеона Раффа